Llambi oder Llambí ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Llambí (1788–1837), uruguayischer Politiker
 Joachim Llambi (* 1964), deutsch-spanischer Turniertänzer und Moderator
 Benito Pedro Llambí (1907–1997), argentinischer Diplomat und Politiker